Vela ist die lateinische Pluralform für Segel. Davon abgeleitet werden bezeichnet:

 ein Sternbild, siehe Segel des Schiffs
 ein Pulsar in diesem Sternbild, den Vela-Pulsar oder PSR J0835-4510
 der Röntgendoppelstern Vela X-1 in diesem Sternbild
 ein rund 800 Millionen Lichtjahre ferner Galaxien-Superhaufen im Sternbild Segel 
 ein Militärprojekt der USA, siehe Vela-Projekt
 eine amerikanische Satellitenserie zur Überwachung oberirdischer Atombombentests, siehe Vela (Satellit)
 eine mysteriöse Explosion über dem Südatlantik, siehe Vela-Zwischenfall
 ein Containerschiff, siehe CMA CGM Vela
 einen Nunatak im westantarktischen Palmerland, siehe Vela Bluff

Vela bezeichnet die Orte:

 Vela (Guarda), Gemeinde in Portugal
 Vela (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj (Rumänien)

Vela ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Vela (* 1984), mexikanischer Fußballspieler
 Ana Vela Rubio (1901–2017), spanische Altersrekordlerin
 Blasco Núñez de Vela (1490–1546), erster Vizekönig des Vizekönigreichs Peru (1544–1546)
 Carlos Vela (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Carlos Zapata Vela (1906–1990), mexikanischer Botschafter
 Filemon Vela junior (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Francisco Vela (1859–1909), guatemaltekischer Ingenieur und Kartograph
 Isidoro Martínez-Vela (1925–2012), spanischer Schwimmer
 José Vela (1922–2004), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Raúl Eduardo Vela Chiriboga (1934–2020), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Quito, Kardinal
 Rodolfo Neri Vela (* 1952), mexikanischer Raumfahrer
 Sabina Vela-Dragoni (1822–1892), Ehefrau des Schweizer Bildhauers Vincenzo Vela
 Vincenzo Vela (1820–1891), Schweizer Bildhauer 

VELA steht für:

 Very Efficient Large Aircraft, Experimentalflugzeug
 Verband der leitenden Angestellten in Berlin vor dem Ersten Weltkrieg

Siehe auch:

 Vella

VELA